11, het jaar
11 (getal), een getal groter dan tien en kleiner dan twaalf 
Elf (Amerikaanse band), een Amerikaanse popgroep
Elf (Duitse band), een Duitse punkband
Elf (computerspel), een computerspel
Elf (1999), een korte film uit 1999
Elf (film), een film uit 2003
Elf (mythisch wezen), een mythologisch wezen
Elf (Tolkien), op mensen lijkende wezens uit de boeken van J.R.R. Tolkien
Elfje (gedicht), een gedicht(je) van elf woorden
Elfjes, een familie van zangvogels
Gewoon elfenbankje, een paddenstoelensoort
Elf Aquitaine is een voormalige oliemaatschappij die is opgegaan in TotalFinaElf (nu Total S.A.)

ELF kan verwijzen naar:
Stichting Elektroanyske Letteren Fryslân
Extremely low frequency, een band uit het radiospectrum
ELF (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen
ELF Voetbal, een voetbalmaandblad
Earth Liberation Front, een actiegroep
Executable and Linking Format, bestandsformaat voor uitvoerbare programmacode
Eritrese Bevrijdingsfront (Eritrean Liberation Front)
 European Lacrosse Federation

Zie ook 
Elfen (doorverwijspagina)